Die Città di Caltanissetta 2014 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. Juni 2014 in Caltanissetta stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 7. und 8. Juni 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 24 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Claudio Grassi
 Christian Lindell
 Markus Eriksson
 Alexander Zverev

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 187 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 178 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 149 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Caltanissetta